W Polsce 
 Karbowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brodnica 
 Karbowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Orneta
 Karbowo – gromada